Игры плей-офф ВНБА сезона 2015 проходили с 17 сентября по 14 октября 2015 года. В плей-офф сезона по итогам регулярного первенства вышли по четыре лучших клуба из каждой конференции. Полуфиналы и финалы конференций проводились до двух побед, решающая же серия — до трёх. Чемпионом, в третий раз в своей истории, стала команда «Миннесота Линкс», которая со счётом 3:2 обыграла команду «Индиана Фивер». «Миннесота» четырежды выходила в финал ВНБА и трижды становилась триумфатором первенства, «Индиана» в свою очередь в третий раз добралась до решающей стадии плей-офф, имея в своём активе лишь одну победу. Самым ценным игроком финала стала Сильвия Фаулз, впервые выигравшая этот почётный трофей.

Квалифицировались в плей-офф

Восточная конференция

Западная конференция

Сетка

Восточная конференция

Полуфиналы конференции

Чикаго — Индиана — 1-2

Нью-Йорк — Вашингтон — 2-1

Финал конференции

Нью-Йорк — Индиана — 1-2

Западная конференция

Полуфиналы конференции

Финикс — Талса — 2-0

Миннесота — Лос-Анджелес — 2-1

Финал конференции

Миннесота — Финикс — 2-0

Финал

Миннесота — Индиана — 3-2

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2015
Плей-офф ВНБА